Сара Эррани и Роберта Винчи защитили свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Сара Эррани и Роберта Винчи стали первыми теннисистками с 2000 года, сыгравшими не менее чем в трёх финалах австралийского турнира подряд. Впервые с 1995 года это удалось одной и той же паре.

Елена Веснина в восьмой раз сыграла в финале турнира серии Большого шлема в женском парном разряде или миксте и в седьмой раз ушла с корта побеждённой.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Финал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Полуфинал)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Саня Мирза (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Шафаржова (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Полуфинал)

<ol start="9">
  Алла Кудрявцева /  Анастасия Родионова (Первый раунд)
  Марина Эракович /  Чжэн Цзе (Первый раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Мирьяна Лучич-Барони (Второй раунд)
  Кристина Младенович /  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Лизель Хубер (Третий раунд)
  Юлия Гёргес /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова /  Лиза Реймонд (Третий раунд)
  Ваня Кинг /  Галина Воскобоева (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Моника Адамчак /  Оливия Роговска (Третий раунд)
  Найкта Бейнс /  Оливия Тьяндрамулия (Первый раунд)
  Елена Докич /  Сторм Сандерс (Первый раунд)
  Тамми Паттерсон /  Арина Родионова (Первый раунд)
  Салли Пирс /  Виктория Раичич (Первый раунд)
  Азра Хаджич /  Джессика Мур (Первый раунд)
  Хань Синьюнь /  Мики Миямура (Первый раунд)
  Ярмила Гайдошова /  Айла Томлянович (PR, Четвертьфинал)
  Анастасия Павлюченкова /  Вера Звонарёва (PR, Первый раунд)
  Чжуан Цзяжун /  Лига Декмейере (PR, Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые